Douglas Stewart peut désigner :
 Douglas Stewart (1913-1991), un cavalier britannique de saut d’obstacles ;
 Douglas Stewart (1919-1995), un monteur américain.

Voir aussi 
 Douglas Day Stewart (1940-), scénariste américain